Rufer ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Rufer (* 1995), deutscher Schauspieler
 Alfred Rufer (1885–1970), Schweizer Archivar und Historiker
 Claire Rufer (Claire Rufer-Eckmann; 1914–1973), Schweizer Architektin
 Hanspeter Rufer (1948–2012), Schweizer Eishockeyspieler
 Josef Rufer (1893–1985), deutscher Musikwissenschaftler und Publizist
 Marc Rufer (* 1942), Schweizer Psychotherapeut und Psychiatriekritiker
 Martin Rufer (* 1977), Schweizer Politiker (FDP.Die Liberalen)
 Wynton Rufer (* 1962), neuseeländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Der Rufer
 Lauenburger Rufer